A 2014-es portugál rali (hivatalosan: 48° Vodafone Rally de Portugal) volt a 2014-es rali-világbajnokság negyedik versenye. Április 3. és 6. között került megrendezésre, 16 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 330,78 kilométert tett ki. A 84 indulóból 60 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény 

Megjegyzés
WRC - Bejegyzett gyártók, jogosultak konstruktőri pontokra
WRC - Nincsenek bejegyezve gyártóként, ezért nem jogosultak konstruktőri pontokra

Külső hivatkozások 
A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Portugália
Autóversenyzés Portugáliában